Saint - Ephraim de Nea Makri ou saint Ephrem du mont Amomon (en grec : Άγιος Εφραίμ Νέας Μάκρης / του Όρους των Αμωμών), censé avoir vécu entre 1384-1426, est vénéré comme un martyr et thaumaturge par le Patriarcat œcuménique de Constantinople et l'Église orthodoxe. Les croyants le considèrent comme un saint « nouvellement révélé » (« νεοφανής »), dont l'existence est une question de révélation divine plutôt qu'une preuve historique.

Histoire 
Le nom et la biographie de saint Éphraïm, avec les dates et les détails exacts, auraient été révélés à une religieuse ermite, Makaria Desipri, dans une série de rêves divinement inspirés en 1950. À la suite de ces rêves, un corps supposé être celui du saint a été trouvé dans le sol près de l'ermitage de la religieuse, sur le site d'un monastère médiéval abandonné sur les pentes du mont Amomon, près de la ville de Nea Makri, en Attique, en Grèce. Le saint, dont le corps a été conservé comme une relique sainte, est rapidement devenu l'objet de vénération populaire, car il est devenu connu comme un travailleur de guérisons miraculeuses. Sur le site de sa vie supposée et de son martyre, un monastère de l'Annonciation de Notre-Dame (Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου) a été érigé plus tard. En 1998, Saint Ephraïm a été officiellement déclaré saint par le Synode de l'Église orthodoxe en Grèce, qui a été approuvé par le Patriarche de Constantinople en 2011.

Biographie 
Selon les rêves révélés à Makaria Desipri, Éphraïm est né le  à Trikala, en Thessalie. Son nom civil était Konstantinos Morphes. Il est devenu moine, a pris le nom monastique d'Éphraïm et a déménagé en Attique pour vivre dans ce qui était alors le monastère de l'Annonciation de Notre-Dame sur le mont Amomon. En 1424, le monastère a été détruit par les troupes ottomanes en maraude. Éphraïm s'est échappé et a vécu encore un an comme ermite dans les ruines du monastère. En , il fut capturé lors d'un autre raid turc. Il fut alors détenu et tourmenté pendant plus de huit mois, jusqu'à ce qu'il soit finalement torturé et mis à mort le . Un mûrier, que l'on croyait être celui sur lequel le saint était pendu, est aujourd'hui présenté comme un objet de vénération à l'intérieur du monastère reconstruit.

Vénération 
Saint Ephraïm est représenté dans l'iconographie avec une silhouette ascétique mince. Il porte des cheveux et une barbe noirs, et est vêtu de la robe noire d'un moine. Ses jours de fête sont le  (l'anniversaire de la découverte de son corps) et le  (l'anniversaire de son martyre). 

Le monastère de Nea Makri, le centre de la vénération du saint et de son miracle, est maintenant un lieu de pèlerinage très fréquenté qui attire des milliers de visiteurs, en particulier des personnes priant pour la guérison des maladies. Le monastère a fait l'objet d'un scandale public en 2005, car les religieuses du monastère et l'évêque d'Attique se sont accusés mutuellement d'avoir détourné de l'argent des dons des pèlerins.

Références 

   Antenna Radio: News in Greek,   . 
   Page de Saint Ephraïm du wikipedia grec faisant référence à la déclaration patriarcale 
   BBC News en grec,   . 
   Site Web de dévotion, y compris la biographie du saint et l'histoire du monastère. En grec et en anglais, 

Saint orthodoxe
Saint grec
Martyr
Attique
Confesseur de la foi